Kasack oder Kasak ist der Name folgender Personen:

 Hermann Kasack (1896–1966), deutscher Schriftsteller
 Metin Kasak (* 1972), bulgarischer Politiker, MdEP
 Wolfgang Kasack (1927–2003), deutscher Slawist, Sohn von Hermann Kasack

Kasack bezeichnet außerdem:
 eine Berufsbekleidung für Angehörige medizinischer Berufe, siehe Kasack (Kleidung)
 ein breiter, mantelartiger Überwurf, wie er zum Beispiel im 17. Jahrhundert von den französischen Mousquetaires de la garde getragen wurde.

Siehe auch:
 Kazakh